Wees steht für

 Wees, eine Gemeinde zwischen Flensburg und Glücksburg im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein  

Wees ist der Familienname folgender Personen:
 Bart van Wees (* 1961), niederländischer Physiker
 Frances Shelley Wees (1902–1982), kanadische Schriftstellerin
 Peter van Wees (* 1973), niederländischer Skeletonpilot
 Zoe Wees (* 2002), deutsche Sängerin und Songschreiberin

Siehe auch: Weese (Begriffsklärung)